Кузубов — русская фамилия. Известные носители:
 Кузубов, Юрий Александрович (род.1990 г.) — украинский шахматист, гроссмейстер (2005). Чемпион Украины 2014 года.
 Кузубов, Леонид Трифонович (род.1929 г.) — поэт, член Союза писателей России, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Белоруссии.